John Allen kan syfta på:

* John Allen, en tränare inom amerikansk fotboll.
 John C. Allen (1907-1979), en amerikansk berg- och dalbanedesigner.
 John R. Allen (född 1953), före detta fyrstjärnig general i USA:s marinkår.
 John B. Allen (1845-1903), en amerikansk republikansk politiker och jurist.
 John R. L. Allen (född 1932), brittisk geolog, en brittisk geolog och sedimentolog.
 John Allen Muhammad (1960-2009 avrättad) en amerikansk seriemördare.
 John Allen Nelson (född 1969), en amerikansk skådespelare.
 John Allen Giles (1808-1884), en brittisk historiker, skolman och författare.
 John Allen Paulos (född 1945), en amerikansk författare och professor i matematik.

Se även 
Allen, efternamn